Šarlota Amálie Dánská (6. října 1706, Kodaň – 28. října 1782 tamtéž) byla dánská a norská princezna, dcera krále Frederika IV. a jeho ženy Luisy Meklenburské.

Šarlota Amálie se nikdy neprovdala a strávila celý svůj život v Dánsku, kde vedla aktivní život u královského dvora. Na rozdíl od svého bratra a švagrové (krále Kristiána VI. a jeho ženy Žofie Magdaleny) měla dobrý vztah s nevlastní matkou Annou Žofií Reventlow a snažila se předcházet silnému nepřátelství, projevovanému jí od dvora (především od krále). V roce 1771 jí bylo přikázáno opustit dvůr, načež strávila zbytek života s Julianou Marií, královnou vdovou – druhou ženou syna a nástupce Kristiána VI., krále Frederika V.
 
Palác Charlottenlund, kde trávila léto, byl pro ni postaven v letech 1731–1733 a byl po ní i pojmenován.

Ve své poslední vůli zřídila nadaci ve prospěch chudých dívek ze všech společenských tříd.

Vývod z předků

Externí odkazy 
 
  http://runeberg.org/dbl/3/0443.html
  https://web.archive.org/web/20110609124413/http://www.ses.dk/en/SlotteOgHaver/Slotte/CharlottenlundSlotOgSlotshave/CharlottenlundSlot.aspx
 http://www.thepeerage.com/p10557.htm#i105567

Oldenburkové
Šarlota Amálie Dánská
Šarlota Amálie Dánská
Narození v roce 1706
Narození 6. října
Narození v Kodani
Úmrtí v roce 1782
Úmrtí 28. října
Úmrtí v Kodani
Ženy